Die Abkürzung SSIM steht für:

 Saturated Structured Illumination Microscopy – ein Mikroskopie-Verfahren, siehe RESOLFT-Mikroskopie
 Standard Schedules Information Manual – eine Definition für Kommunikationsformate, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
 Structural SIMilarity (englisch), eine Metrik welche im Videobereich angewendet wird, siehe strukturelle Ähnlichkeit

SSIM